Przasnysz peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Przasnysz, une ville
 Powiat de Przasnysz, un powiat
 Gmina de Przasnysz, une gmina.